Die Saison 2017 des Volleyball World Grand Prix war die 25. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 7. Juli und endete am 6. August. Zum ersten Mal nahmen 32 anstatt der bisherigen 28 Mannschaften teil.

Modus 
Die Mannschaften spielten in drei Divisionen, wobei es zu Auf- und Abstieg kam. Jede Division hatte zwei Phasen – Vorrunde und Final Six (Division I) oder Final Four (Divisionen II und III).

In der Vorrunde traten alle Mannschaften an. In den ersten drei Wochen (bei Division III sind es zwei) fanden jeweils zwei (bei Division I sind es drei) Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten fünf bzw. drei Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben den Gastgebern für die Finalrunde. In der Finalrunde spielen die Mannschaften „jeder gegen jeden“ (Division I) oder im System von Halbfinalen und Finalen.

Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.

Division I

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 2. bis 6. August in Nanjing (Volksrepublik China) ausgetragen.

Division II

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 29. und 30. Juli in Ostrava (Tschechien) ausgetragen.

Division III

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 22. und 23. Juli in Canberra (Australien) ausgetragen.

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2017
World Grand Prix